

Villes

Gretna, une ville.

Gretna, une ville en Floride.
 Gretna, une ville en Louisiane.
 Gretna, une ville au Nebraska.
 Gretna, une ville de Virginie.

Sport
 Gretna Football Club, club de football écossais.